Куртина () — населённый пункт на севере центральной части Уругвая, в департаменте Такуарембо.

География 
Расположен примерно в 53 км к югу от административного центра департамента, города Такуарембо и в 334 км к северу от столицы страны, Монтевидео. Через южную оконечность Куртина протекает река Мало. Абсолютная высота — 95 метров над уровнем моря.

История 
5 июля 1907 года постановлением № 3.189 населённый пункт, носивший тогда название Сан-Максимо, получил статус села (Pueblo). Позже село было переименовано в Куртину.

Население 
По данным на 2011 год население Куртина составляет 1037 человек.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Известные уроженцы 
 Нума Мораэс — музыкант
 Гильермо Кастро Дуре — музыкант

Примечания 

Населённые пункты Уругвая